Litworowa Przełęcz – przełęcz w Tatrach Wysokich
 Litworowa Przełęcz – przełęcz w Tatrach Zachodnich